Leonor Gonzaga-Nevers o de Mantua (Mantua, 18 de noviembre de 1630-Viena, 6 de diciembre de 1686), de la gobernante casa de Mantua, los Gonzaga, fue la tercera esposa y consorte del emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico.

Familia 
Era hija de Carlos de Gonzaga-Nevers (1609-1631) y de su esposa y prima, María Gonzaga, heredera del Ducado de Mantua.

Su padre fue un hijo y cogobernante del duque Carlos I de Mantua, pero murió antes que su padre. Su abuela paterna era Catalina de Mayena. Sus abuelos maternos fueron Francisco IV Gonzaga y Margarita de Saboya. Catalina de Mayena era hija de Carlos de Lorena, duque de Mayena, y de Enriqueta de Saboya, marquesa de Villars. Margarita era hija del duque Carlos Manuel I de Saboya y de la archiduquesa Catalina Micaela de España, a su vez la segunda y última hija del rey Felipe II de España y de Isabel de Valois.

Matrimonio y descendencia 
El 30 de abril de 1651 se casó en Viena con el emperador Fernando III, convirtiéndose así en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Murió en Viena, sobreviviendo a su esposo 29 años.

Tuvo con Fernando cuatro hijos, dos de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta:
 Teresa María Josefa (27 de marzo de 1652-26 de julio de 1653), archiduquesa de Austria.
 Leonor María Josefa (21 de mayo de 1653-17 de diciembre de 1697), quién se casó primero con Miguel Korybut Wiśniowiecki, rey de Polonia, y luego con Carlos Leopoldo, duque de Lorena.
 María Ana Josefa (30 de diciembre de 1654-4 de abril de 1689), quién contrajo matrimonio con Juan Guillermo del Palatinado.
 Fernando José Alois (11 de febrero de 1657-16 de junio de 1658), archiduque de Austria.

Emperatriz 
Leonor fue descrita como cultivada y religiosa. Protegió y desarrolló la creación cultural en Viena: escribió poemas en italiano, fundó una academia literaria y, a pesar de su estricto catolicismo personal, no discriminaba a los escritores protestantes. Siguió desempeñando un papel muy importante en la corte también como emperatriz viuda después de 1657, siendo una activa patrocinadora de la cultura, organizando ballets y festivales. Dejó el Palacio Imperial de Hofburg ampliado. Fue también activa en la religión fundando varios conventos, tal como el convento de las ursulinas en Viena (1663). Fundó las órdenes de Esclavas de la Virtud para damas de la nobleza (1662) y sirvió como Emperatriz de la Estrella de la Cruz, de la Orden de la Cruz Estrellada (1668).

Antepasados

Literatura y referencias 

 Eleonore. In: Brigitte Hamann (Hg.), Die Habsburger. 1988, S. 79.

Enlaces externos 
 Her profile in Peerage.com
 

Casa de Habsburgo
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVII
Princesas de la casa de Gonzaga
Reinas consortes de Italia
Grandes maestras de la Orden de la Cruz Estrellada
Reinas consortes de Hungría del siglo XVII
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Viena
Reinas consortes de Bohemia del siglo XVII
Consortes de la casa de Gonzaga
Nobles italianas del siglo XVII